Гидроксигидрохино́н, или гидроксихино́л (1,2,4-тригидроксибензол), — ароматическое органическое вещество, один трёх структурных изомеров . Бесцветные кристаллы плоской или призматической формы, окисляясь на воздухе быстро приобретают чёрный цвет. Хорошо растворим в воде и полярных растворителях.

Получение
Промышленно производится путём ацетилирования уксусным ангидридом 1,4-бензохинона с последующим гидролизом триацетата. Другие способы состоят в окислении перекисью водорода резорцина, а также через окисление в  2,4- или 3,4-дигидроксибензальдегида либо 2,4- или 3,4-дигидроксиацетофенона. Кроме того, может быть получен дегидрированием фруктозы.

Исторически применялся метод синтеза гидроксигидрохинона действием гидроксида калия на гидрохинон.

Нахождение в природе
Гидроксигидрохинон широко распространён в качестве промежуточного продукта биодеградации многих ароматических веществ, в том числе хлорфенолов (включая пестицид 2,4,5-T). Также образуется в результате разложения катехинов и других природных фенолов растительного происхождения микроорганизмами, например, почвенными бактериями Bradyrhizobium japonicum<ref>{{статья |автор=Mahadevan, A., H. Waheeta |заглавие=Degradation of catechin by Bradyrhizobium japonicum |издание=Biodegradation |год=1997 |том=8 |номер=3 |страницы=159—165 |doi=10.1023/A:1008254812074|s2cid=41221044 |язык=en}}</ref>.

В некоторых организмах выступает в роли метаболита, в частности у грибов  окисляет гидроксигидрохинон кислородом с образованием 3-гидрокси-цис,цис''-муконовой кислоты.

Примечания